Фёдоровка, до ВОВ Фёдоровщина () - село, 
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321780511. Население по переписи 2001 года составляет 224 (103/121 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Фёдоровка расположено в балке Глубокая Долина и примыкает к сёлам Борки, Гужвинское, Кирюхи; в 1,5 км расположена железнодорожная станция Борки.

История 
 1659 — дата основания Борок.
 В 1860-х годах село называлось Фёдоровщина; в нём была православная церковь.
 В 1940 году хутор назывался Фёдоровщина; в нём было 34 двора и ветряная мельница.
 После ВОВ село было переименовано в Фёдоровку.

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Борки
Населённые пункты Змиёвского района